Чёрный Ключ — река в России, протекает по Татарстану и Самарской области. Правый приток Шарлы. Длина реки 10 км, площадь водосборного бассейна 43,6 км².

География 
Исток на крайнем западе Лениногорского района Татарстана в 3-3,5 км к северо-западу от посёлка им. Мичурина. Течёт на юг по узкой долине, в среднем течении входит в Шенталинский район Самарской области. Впадает в Шарлу по правому берегу в 8,3 км от её устья.  Населённых пунктов в бассейне реки нет.

Имеется пруд в верховьях. Основной приток впадает справа выше пруда.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Черемшан от истока и до устья. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 11010000412212100004770.

Примечания 

Бассейн Большого Черемшана
Реки Лениногорского района
Реки Шенталинского района